Herrarnas superkombination i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Roza Chutor alpina center, i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland, den 14 februari 2014. Regerande guldmedaljör från OS 2010 var amerikanen Bode Miller. Han lyckades inte försvara guldet denna gång, utan det gick istället till Sandro Viletta från Schweiz.

Roza Chutor alpina center ligger i bergskedjan Kaukasus västligaste del, cirka 60 km öster om OS-staden Sotji.

Detta var herrarnas andra tävling vid spelen och genomfördes i två åk, störtlopp och slalom. Den snabbaste totaltiden vann.

Medaljörer

Resultat 
DNF = Kom ej i mål
DSQ = Diskvalificerad
N/A = deltog ej
=3 = delad trea

Referenser

Externa länkar 
Sochi2014: Rosa Khutor Alpine Center 
FIS-Ski.com: Kalender över OS i alpin skidåkning 

Alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014